Naselja u Srbiji:
 Mala Grabovnica (Leskovac, Srbija), naselje u sastavu općine Leskovac
 Mala Grabovnica (Brus, Srbija), naselje u sastavu općine Brus